Étendard – francuski niszczyciel
 Dassault Étendard – francuski myśliwiec pokładowy
 Dassault Super Étendard – francuski myśliwiec pokładowy